Lophiostoma — рід грибів родини Lophiostomataceae. Класифіковано у 1863 році.

Класифікація 
До роду Lophiostoma відносять 370 видів:

Примітки

Джерела 
 Cesati, V.; De Notaris, G. 1863. Schema di classificazione degle sferiacei italici aschigeri piu' o meno appartenenti al genere Sphaeria nell'antico significato attribuitoglide Persono. Commentario della Società Crittogamologica Italiana. 1(4):177-420 — P.219

Роди грибів
Аскоміцети